«Энергия» — российский футбольный клуб из Ульяновска. Играл в первенстве России среди команд мастеров в 1997—1999 годах, в 1998 и 1999 годах — во втором дивизионе вместе с другой командой города — «Волгой».

Команда представляла Заволжский (левобережный) район Ульяновска, в то время как «Волга» базировалась на правом берегу Волги. Учредителем клуба являлось одно из подразделений «Ульяновскэнерго».

Создание клуба и первые шаги 
В 1991 году Альберт Шестернёв, приежавший в Ульяновск в составе сборной ветеранов СССР, предложил директору ульяновской ТЭЦ-2 Николаю Егорову создать в Заволжском районе футбольную команду. В следующем году команда выиграла чемпионат Ульяновска, играла в Кубке Ульяновска, в 1993 году участвовала в первенстве области, затем дебютировала в Первенстве России среди КФК.

В 1994 году команда заняла 4-е место на проходившем в Кургане финальном турнире первенства КФК и получила право на переход в стан команд мастеров, но в руководстве клуба было принято решение повременить с этим шагом, параллельно подтянув материальную базу и инфраструктуру клуба. Через два года «Энергия» выиграла первенство в зоне «Поволжье» КФК, в домашнем финале первенства уступила «Химкам» — 0:0 (по пенальти — 3:4).

Выступление на уровне ПФЛ 
В 1997—1999 годах играла на профессиональном, или как тогда называлось, нелюбительском уровне. В 1997 году заняла 8-е место в 5 зоне третьей лиги. В 1998 году заняла 13-е место в зоне «Поволжье» второго дивизиона, в 1999 — 10-е. В розыгрыше Кубка России 1998/99 «Энергия» уступила в 1/128 финала «Ладе-Град» Димитровград — 1:3, в розыгрыше-1999/2000 выиграла у «Дианы» Волжск (1:0) и «Химика» Дзержинск — 2:1, а в 1/64 уступила «Энергетику» Урень — 0:3.

Потеря статуса самостоятельного клуба 
В 2000 году вошла в состав димитровградского клуба «Лада-Симбирск/Лада-Энергия» и, получив статус второй команды объединённого клуба, выступала в первенстве КФК/ЛФЛ сначала как «Лада-Энергия» Ульяновск и «Лада-Энергия-2» Димитровград (в 2000 и 2001 годах, соответственно). В дальнейшем была воссоздана и в 2002—2005 годах участвовала в турнире уже как «Энергия» Ульяновск, в 2002—2004 годах являясь одним из «дублей» (фарм-клубов) ульяновской «Волги». В 2006 году играла в Кубке Ульяновской области. В том же году воссозданная на базе «Энергии» команда «Волга»/«Волга-Энергия» Ульяновск по итогам сезона-2006 вошла в призовую тройку зоны «Приволжье» ЛФЛ и со следующего сезона стала играть во Втором дивизионе (под названием «Волга»). «Энергия» же, оставаясь в структуре ФК «Волга», продолжила выступать в ЛФЛ/Третьем дивизионе: в 2007 году выступала под названием «Волга-2-Энергия», в 2008 году – «Волга-д-Энергия». С 2009 года в названии продолжающей выступать в третьем дивизионе второй команды ульяновской «Волги» название «Энергия» отсутствует.

Результаты выступлений с 1994 года 

Примечания.* В 2006 году на базе «Энергии» Ульяновск была воссоздана команда «Волга» Ульяновск.** С 2007 года «Энергия» вошла в состав клуба «Волга» в качестве дублирующего состава (молодёжной команды).

Примечания

Ссылки 
 
 Матчи клуба на проф. уровне (Wildstat.ru)

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Ульяновска